Си́дорова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы

А 
 Сидорова, Алевтина Николаевна (1927—2019) — советский и российский врач, почётный гражданин Выборгского района и города Выборга. 
 
 Сидорова, Анжелика Александровна (род. 1991) — российская прыгунья с шестом.
 
 Сидорова, Анэтта Петровна (род. 1939) — советская и российская журналистка, общественный деятель, министр культуры Удмуртской Республики.

В 
 Сидорова, Валентина Васильевна (1954—2021) — советская и российская фехтовальщица на рапирах.
 Сидорова, Вера Васильевна (род. 1934) — Председатель Президиума ВС КазССР, Герой Социалистического Труда.

Г 
 Сидорова, Глафира Петровна (1922—2019) — советская и российская актриса, театральный педагог.

Е 
 Сидорова, Евгения Николаевна (1930—2003) — советская горнолыжница.
 Сидорова, Евдокия Николаевна (1922—?) — Герой Социалистического Труда.
 Сидорова, Елизавета Ивановна (1892—1937) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Сидорова, Ефросиния Сергеевна (1930—2018) — советская и российская фольклорист и педагог.

И 
 Сидорова, Ираида Степановна (род. 1931) — российский акушер-гинеколог.

Л 
 
 Сидорова (Шадрина), Людмила Александровна (род. 1992) — российская футболистка.

М 
 
 Сидорова, Мария Игоревна (род. 1979) — российская гандболистка.

Н 
 Сидорова, Нина Александровна (1910—1961) — советский историк-медиевист.

О

С 
 Сидорова, Светлана Ивановна (1939—2018) — российская актриса балета.
 Сидорова, Софья Петровна (1904—1951) — советский партийный и государственный деятель, председатель Президиума ВС Якутской АССР.

Т 
 Сидорова, Татьяна Александровна (род. 1936) — советская конькобежка.

Ю 
 Сидорова, Юлия Васильевна (род. 1947) — советская женщина-стрелок (чемпионка мира по стендовой стрельбе).

Двойные фамилии 
 Никифорова-Сидорова, Марина Григорьевна (род. 1950) — советская легкоатлетка, призёр чемпионата Евролы.

Топоним 
 Сидорова — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Сидорова — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Сидорова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Верх-Иньвенское сельское поселение).
 Сидорова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Ленинское сельское поселение).
 Сидорова — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.